Der Wahlkreis 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst die Stadt Wittingen, die Gemeinde Sassenburg sowie die Samtgemeinden Boldecker Land, Brome, Hankensbüttel und Wesendorf im Landkreis Gifhorn, außerdem die Wolfsburger Stadtteile Brackstedt, Velstove, Vorsfelde, Warmenau und Wendschott.

Der Wahlkreis wurde zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 neu gebildet. Bei der 2003 gültigen Wahlkreiseinteilung bestand in Gifhorn der Wahlkreis Gifhorn-Nord mit einem anderen Zuschnitt.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Kandidatin ist Kirsikka Lansmann (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) in den niedersächsischen Landtag ein. Außerdem rückte Christian Schroeder (Grüne) in den Landtag nach, da drei Abgeordnete der Grünen zu Ministern ernannt wurden und damit verbunden ihre Landtagsmandate niederlegten. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 5.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Kandidat ist Tobias Heilmann (SPD), der am 9. November 2021 sein Landtagsmandat niederlegte. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 5.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Keil, Kerstin" |Kerstin Keil
|37,8
|34,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Heilmann, Tobias" | Tobias Heilmann
|40,0
|40,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Schroeder, Christian" | Christian Schroeder
|6,4
|5,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Luhrs, Friedrich" |Friedrich Lührs
|5,4
|6,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Neufeld, Viktor" |Viktor Neufeld
|3,3
|3,5
|-
| AfD
| data-sort-value="Wolk, Rabea" |Rabea Wölk
|7,1
|7,3
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,4
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 61,3 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Kandidatin ist Ingrid Klopp (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 5.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Klopp" |Ingrid Klopp
|47,6
|40,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Schneck, Klaus " | Klaus  Schneck
|35,4
|32,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Warnecke" |Frank-Markus Warnecke
|8,0
|10,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Luhrs" |Friedrich Lührs
|2,9
|8,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Schnell" |Thomas Schnell
|2,2
|2,5
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Stoll" |Matthias Stoll
|2,0
|2,5
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Kautzsch" |Andreas Kautzsch
|1,5
|1,1
|-
| NPD || || ||0,9
|-
| PBC
| data-sort-value="Schlottmann" |Klaus-Dieter Schlottmann
|0,4
|0,4
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 57,0 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Klopp, Ingrid " | Ingrid  Klopp
| 51,7
| 47,5
|-
| SPD
| data-sort-value="Schneck, Klaus " | Klaus  Schneck
| 32,1
| 30,1
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Andersen" | Uwe Andersen
| 6,9
| 6,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Schmitt" | Steffen Schmidt
| 4,6
| 6,4
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Drees" | Jakob Drees
| 4,7
| 5,2
|-
| NPD
|
|
| 1,8
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,5
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| PBC
|
|
| 0,3
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,3
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|-
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Gifhorn)
.